Тамарак има више значења:
 Тамарак (Флорида)
 Тамарак (Минесота)